Polisario Confidentiel est une  publication  électronique traitant du conflit du  Sahara occidental en trois langues (Français, Anglais, Espagnol), dont l’objectif est de donner des informations sur la  guerre froide que se livrent l’Algérie et le Royaume Chérifien du Maroc, sur fond de bouleversement des alliances et  de renversement des équilibres autour  d’intérêts énergétiques (côté algérien) et politiques (côté marocain). 

Le conflit du Sahara Occidental a des implications profondes pour la région du Maghreb, mais également pour la paix et la stabilité en Afrique, d’où la nécessité de décoder les véritables enjeux, et parfois de remonter le fil de l’actualité pour comprendre les agendas des acteurs et les nouveaux entrants. Grâce à des correspondants évoluant dans les plus hautes sphères du pouvoir maghrébin et sahraoui, Polisario Confidentiel aura, , 
Ainsi, Polisario Confidentiel a dévoilé une photo exclusive du Général danois Kurt Mosgaard, ancien patron militaire de la MINURSO, dans laquelle il arborait un pin's aux couleurs du mouvement Front Polisario, ce qui a généré un scandale international. Devant les dénégations du mis en cause, Polisario Confidentiel a proposé de soumettre les photos pour expertise à un laboratoire indépendant, mais le Général Mosgaard n'a pas répondu à cette requête.
Polisario Confidentiel est animé par le journaliste Khalid Ibrahim Khaled, journaliste sahraoui vivant en Espagne et  ayant exercé des fonctions importantes au sein des organes de presse du Front Polisario à la fin des années 1970.

Notes et références 

Sahara occidental
Média Internet